Сан-Андре́с-Дурасналь () — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название муниципалитета составное: San Andrés — в честь Святого Андреса, и Duraznal с испанского — персиковый, так как в муниципалитете много персиковых плантаций.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 0,1 % от площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Линдависта, находится на высоте 1585 метра.

Он граничит с другими муниципалитетами Чьяпаса: на севере и западе с Пуэбло-Нуэво-Солистауаканом, на востоке с Симоховелем, и на юге с Хитотолем.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 22 июля 1999 года, по данным 2020 года в его состав входит 13 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 88,8 %;
 промышленность и строительство — 2,9 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 7,3 %;
 безработные — 1 %.

Инфраструктура 
Протяжённость дорог на 2010 год: 3,7 км.

По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 98,9 %;
 водоснабжение: 31,5 %;
 водоотведение: 94,4 %.

Туризм 
Туристов привлекают вечнозелёная растительность местных джунглей.

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт
 Мексика в цифрах. Сан-Андрес-Дурасналь
 Топографическая карта муниципалитета на сайте штата

См. также 
 Муниципалитеты Чьяпаса
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чьяпаса